Peter Vereecke (1956), een Belgisch politicus
 Carl Vereecke (1962), een Belgisch politicus
 Karel Vereecke (1976), een Belgisch wielrenner

Zie ook 
 Vereecken (doorverwijspagina)